Luca, De Luca și Di Luca sunt nume de familie italiene, derivate din numele latinesc Lucas.

Luca se poate referi la:

Persoane
 Ciro de Luca, actor și comic austriac
 Danilo Di Luca, ciclist italian
 Erri De Luca, autor italian
 Fănică Luca, muzician român
 Frank Deluca, mafiot italo-american
 Chiara de Luca, actriță franco-italiană
 Fred De Luca, antreprenor american
 Gherasim Luca, poet și pictor român
 Giorgio DeLuca, antreprenor italo-american
 Giuseppe de Luca, bariton italian
 Guerrino De Luca, antreprenor italo-american
 Jeff De Luca, dezvoltator software american
 Joseph Deluca, mafiot italo-american
 Libero de Luca, tenor elvețian
 Loes Luca, actriță și comediană olandeză
 Michael DeLuca, scenarist și producător de film american
 Nick De Luca, rugbyst scoțian
 Olmstead Luca, compozitor americano-liberian
 Roxana Luca, patinatoare română
 Vasile Luca, politician român

Vezi și
 Luca (prenume)
 Luca (dezambiguizare)
 DeLuca (nume)

Nume de familie italiene
Nume de familie românești